

Sigle 
 Ultravioletto
 Union Valdôtaine – partito politico italiano

Cinema 
UV Seduzione fatale (UV) – film del 2007 diretto da Gilles Paquet-Brenner

Mineralogia 
 Uv – abbreviazione di uvarovite

Note